Haast fait référence à :

Patronyme 

 Anne Haast (1993-), joueuse d'échecs néerlandaise ;
 Cees Haast (1938-2019), ancien coureur cycliste néerlandais ;
 Julius von Haast (1822-1887), géologue allemand.

Autres 
Haast peut également désigner :
 col de Haast : principal col des Alpes du Sud de Nouvelle-Zélande ;
 Haast, un cours d'eau dans l'Île du Sud de Nouvelle-Zélande ;
 Haast : ville de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 L'aigle de Haast (Hieraaetus moorei), une espèce éteinte d'oiseau de la famille des Accipitridae.

Homonymie d'hydronyme